Hrvatska:
 Delnice, grad u Gorskom kotaru, Primorsko-goranska županija  

Slovenija:
 Delnice (Gorenja vas – Poljane, Slovenija), naselje u općini Gorenja vas - Poljane